Il existe plusieurs châteaux dit de Cajarc en France :

 Le château de Cajarc à Salvagnac-Cajarc (Aveyron) ;
 Le château de Cajarc à Les Cabannes (Tarn).

